est le nom latin de Didon, fondatrice légendaire de Carthage. On retrouve cette forme notamment dans :
 Dido and Æneas, opéra baroque anglais d'Henry Purcell (1689) ;
 (209) Dido, un astéroïde ;
 la classe Dido, une classe de croiseur léger de la Royal Navy.
 Dido est une chanteuse britannique (1971-).
 Le dido, nom géorgien du « tsez », est une langue caucasienne.
 Dido est une ethnie africaine.
 DIDO est un réacteur nucléaire d'essai de matériaux situé à Harwell (comté d'Oxfordshire, Royaume-Uni).